Waldschlösschen oder Waldschlößchen steht für:

Gebäude:
 Waldschlösschen (Dresden), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Dresden
 Waldschlösschen (Feucht), Bayern
 Waldschlösschen (Gehrden), eine frühere Ausflugsgaststätte in Gehrden
 Waldschlösschen Röderau, ein ehemaliges Szenelokal in Röderau, Sachsen

Weiteres:
 Waldschlößchen (Crivitz), Wohnplatz von Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Waldschlößchen (Meuselwitz), einen ehemaligen Ort in der Nähe von Meuselwitz, Thüringen
 Waldschlösschen (Regnitzlosau), Ortsteil von Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Waldschlösschen (Schiff, 1863), ein Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Akademie Waldschlösschen, eine Akademie bei Göttingen

Siehe auch:
 Waldschloss
 Waldemsschlösschen